Ole-Kristian Tollefsen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 dans l'Eliteserien norvégienne avec le Lillehammer IHK. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en , en . Choisi en neuvième position par les Wheat Kings de Brandon au cours de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey il part en Amérique du Nord en 2002 et joue dans la Ligue de hockey de l'Ouest. À partir de 2004, il passe professionnel et est assigné aux Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey et en 2005, il joue ses premiers matchs dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus. Le , il signe un contrat d'un an avec les Flyers de Philadelphie.
Le  il est échangé, avec un tour de repêchage, aux Red Wings de Détroit contre Ville Leino.

Carrière internationale 
Il représente la Norvège aux différentes compétitions internationales depuis 2004. Il a également participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 || Lillehammer IHK || Eliteserien || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Lillehammer IHK || Eliteserien || 37 || 1 || 5 || 6 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 43 || 6 || 14 || 20 || 73 || 17 || 0 || 2 || 2 || 38
|-
| 2003-2004 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 53 || 3 || 27 || 30 || 94 || 11 || 0 || 4 || 4 || 15
|-
|2004-2005 || Crunch de Syracuse || LAH || 64 || 0 || 3 || 3 || 115 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Bombers de Dayton || ECHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH || 58 || 2 || 16 || 18 || 155 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 70 || 2 || 3 || 5 || 123 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 51 || 2 || 2 || 4 || 111 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 19 || 0 || 1 || 1 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH || 18 || 0 || 2 || 2 || 23 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 16 || 1 || 0 || 1 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || MODO hockey || Elitserien || 43|| 1|| 2|| 3|| 95|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || MODO hockey || Elitserien || 50|| 2|| 9|| 11|| 62|| 6|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 54|| 2|| 7|| 9|| 94|| 10|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 45|| 1|| 5|| 6|| 104|| 15|| 0|| 2|| 2|| 37
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 47 || 2 || 3 || 5 || 88 || - || - || - ||  - || -
|-
|2015-2016|| Färjestads BK || SHL || 40 || 0 || 6 || 6 || 55 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2016-2017|| Färjestads BK || SHL || 40 || 3 || 3 || 6 || 76 || - ||- || - || - || -

| 163 || 4 || 8 || 12 || 296 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 || align="left"| place de l'élite
|-
 || 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 8 || 1 || 1 || 2 || 18 || -8 || align="left"| place de l'élite
|-
|| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 8 || 0 || align="left"| A division I
|-
 || 2003 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 4 || 6 || 10 || 2 || align="left"| B division I
|-
 || 2004 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 || 2 || align="left"| division I groupe B
|-
 || 2004 || align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 || 6 || align="left"| division I groupe A
|-
 || 2005 || align="left"|Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || align="left"| division I groupe A
|-
|2010 || align="left"| Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 25 || -1 || align="left"| place
|-
 || 2010 || align="left"|Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| place de l'élite
|-
|2011 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| 0||align="left"|  place de l'élite
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 20|| +3||align="left"|  place de l'élite
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 8|| -3||align="left"|  place de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"|  place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 8|| -3||align="left"|  place de l'élite
|-
| 2016 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0||align="left"|  place de l'élite
|-
|2016|| align=left|Qualification olympique || 3||0 || 0 || 0 || 2 || -1|| align="left"| Qualifié

Références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur du MODO hockey
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace